Circunstancia puede referirse a:
 Sinónimo de entorno.
 Circunstancia Publicación electrónica de la Fundación José Ortega y Gasset.